Almidones puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea
 El nombre común de la planta Leontodon longirostris